hrabstwo Carbon (ang. Carbon County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Carbon (ang. Carbon County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Carbon (ang. Carbon County) w USA, w stanie Utah
 hrabstwo Carbon (ang. Carbon County) w USA, w stanie Wyoming